Spica kan avse:
Spica – en ljusstark stjärna
Spica (musikgrupp) – en sydkoreansk tjejgrupp 
Spica (djur) – ett släkte av fjärilar
 – torpedbåtar i svenska flottan
Spica-klass – en svensk fartygsklass